Нартов Андрій Григорович — Герой Соціалістичної Праці.
 Нартов Андрій Констянтинович — російський вчений, механік та скульптор, статський радник, член Академії наук.
 Нартов Олександр — український легкоатлет, який спеціалізується зі стрибків у висоту, чемпіон Європи серед юніорів.